Huis De Katholieke Kring, Zottegem
 Dekenij (Kasteelstraat, Zottegem)